Osoby o nazwisku Spooner:
 Bill "Sputnik" Spooner – gitarzysta The Tubes
 William Archibald Spooner – angielski duchowny, twórca spuneryzmów
 Ernest John Spooner – angielski admirał
 Lysander Spooner – amerykański anarchoindywidualista, filozof polityczny, przedsiębiorca, prawnik, abolicjonista

Miejscowości w USA:
 Spooner – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
 Spooner – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
Gminy w USA:
 Spooner (ang. Spooner Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods
 Spooner (ang. Spooner Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn